Tosini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Tosini, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1673, 1678/1679, 1683, 1686/1687 und 1691
 Carlo Tosini, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1647, 1650/1651, 1654/1655, 1661/1662, 1665/1666, 1671/1672 und 1675/1676
 Fabrizio Tosini (* 1969), italienischer Bobsportler 

 Giambattista Tosini, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1666, 1669/1670, 1673/1674, 1677, 1680/1681, 1697 und 1704/1705
 Michele Tosini (1503–1577), italienischer Maler 
 Patrizia Tosini, italienische Kunsthistorikerin 

Tosini steht für:
 Tosini, Ortsteil von Salsomaggiore Terme, Italien